Le Championnat de France de volley-ball de Ligue B 2017-2018 oppose dix équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Ligue B depuis 2009.

Liste des équipes en compétition 

 * Maintenu sportivement, les clubs de Strasbourg et Martigues ont été rétrogradés administrativement en Élite

Formule de la Compétition

Saison régulière 
Chaque équipe affronte deux fois les autres, une fois à domicile (phase aller) et une fois à l'extérieur (phase retour). Chaque match rapporte trois points au vainqueur, sauf s’il se conclut sur un tie-break auquel cas le perdant obtient un point et l’équipe victorieuse deux.

À l’issue de cette phase, le club classé premier est déclaré champion et est promu en Ligue A pour la saison suivante. Les clubs classés de la  à la  jouent les play-offs d’accession à la Ligue A avec le  de Ligue A. Les clubs  et  sont maintenus tandis que les clubs  et  sont relégués en division inférieure.

Play-Off 
La phase de Play-off se joue en élimination directe à partir des quarts de finale. Les quarts de finale et demi-finales se jouent selon le même principe : l’équipe la mieux classée lors de la première phase se accueille le match aller et l’éventuel match d’appui alors qu'elle se déplace pour le match retour. La finale pour sa part se dispute en match unique sur terrain neutre.

Saison régulière

Résultats de la saison régulière

Équipe leader journée par journée

Évolution du classement

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, trois points en cas de victoire, zéro point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que deux points et le vaincu récupèrera un point.
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte :
le nombre de victoires
le quotient des sets
le quotient des points

Play-Off 
Le tableau des confrontations est le suivant :

Notes et références

Lien externe 
 

2017-2018
Volley-ball M2
France, Championnat M2
France Ligue B 2017-2018
France Ligue B 2017-2018